El término sánscrito akash o akasha puede referirse a:

Religión 

 akasha, término sánscrito que significa ‘éter’ (uno de los elementos míticos en la religión hinduista).
 ākāśa, concepto en la religión yaina.
 Akash Bhairav, diosa hinduista, especialmente adorada en Nepal.
 registros akáshicos, concepto utilizado por la teósofa Helena Blavatsky (1831-1891).

Arte y entretenimiento 

 Akasha, personaje de las Crónicas vampíricas (1976) de Anne Rice (n. 1941).
 Akasha, dúo británico de música electrónica
 Akasa, banda pop de Londres
 Akasha (también conocido como El Faraón Viviente), personaje del Universo Marvel.
 Akasha, la reina del dolor, heroína del mapa DotA (Defense of the Ancients) en el juego Warcraft III: The Frozen Throne (2003).
 Aakash, película de 2005 en el idioma kannada
 Akasha, una película de comedia sudanesa de 2018
 Akash, banda colombiana de rock.
 Akasha, grupo costarricense de metal alternativo.
 Akasha, álbum musical de Masami Okui (n. 1968).
 Akasha, compañía brasileña de teatro.
 Akashic Books, una editorial estadounidense
Akasha, hace referencia a un elemento en los libros "mestiza".
Akasha, periódico sobre fenómenos paranormales, ovnis y disciplinas similares, que editó la Difusora de Investigaciones sobre Fenómenos Inusuales (DIFI) en la ciudad de Santa Fe (Argentina) en 1985.

Tecnología 

 Akash, sistema ciclónico tropical de 2007 en el océano Índico.
 Akash, misil tierra-aire indio
 Aakash, tableta económica
 SS Akasha (1886), buque de vapor británico
 Akasha, una plataforma de redes sociales descentralizada